Földrajzi, történelmi nevek
 Königsberg, Kelet-Poroszország egykori fővárosa, 1946-óta Kalinyingrád, Oroszországban
 Königsbergi vár, 1958-ban lerombolt lovagrendi vár, egykori porosz hercegi és királyi kastély
Königsbergi dóm, gótikus katedrális a mai Kalinyingrádban
Königsbergi egyetem, a város 1544-1945 között fennállt német egyeteme
 Königsbergi hidak problémája, matematikai feladat
 Königsbergi töredék, régi magyar nyelvemlék (14. század) 
 Königsberg in Bayern, város Bajorországban, Alsó-Frankföldön
 Königsberg in der Neumark, Chojna város eredeti német neve, Lengyelországban, a Nyugat-pomerániai vajdaságban
 Königsberg an der Eger, Kynšperk nad Ohří város eredeti német neve a Cseh Köztársaságban, a Szudéta-vidéken 
 Königsberg in Schlesien, Klimkovice város eredeti német neve, a Cseh Köztársaságban, Sziléziában 
 Königsberg, Újbánya (Nová Baňa) város régi német (osztrák) neve, a Felvidéken, Szlovákiában

Haditengerészeti elnevezések
 Königsberg osztály (egyértelműsítő lap), több német hadihajóosztály megjelölése
 Königsberg (könnyűcirkáló) német könnyűcirkáló (1927)